Chadli () ist ein arabischer männlicher Vorname.

Namensträger

Vorname 

 Chadli Amri (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler
 Chadli Bendjedid (korrekt: asch-Schadhili ibn Dschadid; 1929–2012), algerischer Staatspräsident (1979–1992)

Familienname 
 Nacer Chadli (* 1989), marokkanisch-belgischer Fußballspieler

Weblinks 
 Übersicht über das Vorkommen des Familiennamens (nicht repräsentativ) auf lastnames.myheritage.de

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname